Oneworld, een alliantie van samenwerkende luchtvaartmaatschappijen, 
 OneWorld (tijdschrift), een Nederlands magazine over duurzaamheid in de wereld